O nome Norbert foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste;

 Furacão Norbert (1984) - furacão de categoria 4 que trouxe apenas chuvas para a península da Baixa Califórnia. Sem danos.
 Furacão Norbert (1990) - furacão de categoria 1 a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Norbert (2008) - furacão de categoria 4 que atingiu a península da Baixa Califórnia e o noroeste do México, causando pelo menos 8 fatalidades.

Desambiguação